Miam steht für

 Aniba, ein Dorf in Unternubien
 Miam (Einheit), altes Gold- und Silbergewicht